

Комашиці — село в гміні Іновроцлав Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Комашиці — село в гміні Ґоварчув Конецького повіту Свентокшиського воєводства